Consejo Nacional Electoral, órgano garante de los procesos electorales de algunos países, y puede referirse a:

 Consejo Nacional Electoral (Colombia).
 Consejo Nacional Electoral (Ecuador).
 Consejo Nacional Electoral (Honduras).
 Consejo Nacional Electoral (Venezuela).